Opel Vectra A var en stor mellemklassebil fra den tyske bilfabrikant Opel og første generation af Opel Vectra-serien. Modellen afløste Ascona C i efteråret 1988, og var i produktion frem til sommeren 1995.

Modelhistorie 
Vectra kom ud til forhanderne den 14. oktober 1988 som sedan i udstyrsvarianterne GL, GLS og CD.

I januar 1989 fulgte sedanmodellen med firehjulstræk, og i marts 1989 combi coupé'en i udstyrsvarianterne GL og GT. Firehjulstrækket var udviklet i samarbejde med det østrigske firma Steyr-Daimler-Puch som en helt ny kombination af viskokobling og lamelkobling, hvormed kraften fra gearkassen blev overført til bagakslen. I september 1991 tilkom udstyrsvarianterne CD Diamant og 4×4 Diamant.

Facelift 
I september 1992 fik Vectra A et facelift med nydesignet for- og bagparti. Kendetegnene for den faceliftede model var den modificerede kølergrill med integreret Opel-logo, kofangere lakeret i bilens farve, let formørkede forlygteglas, nydesignede baglygter samt en gennemgående gribeliste på bagklappen. 

Alle Vectra-modeller havde nu ABS, servostyring og femtrinsgearkasse som standardudstyr. Det standardmæssige sikkerhedudstyr blev i forbindelse med faceliftet udvidet med sidekollisionsbeskyttelse bestående af dobbelte stålrørsforstærkninger i alle dørene samt forstærkede stålplader og taghimler.

Fra februar 1993 kunne førerairbag fås som ekstraudstyr og fra august 1993 også passagerairbag, frem til de begge blev standardudstyr i september 1994.

I august 1995 blev produktionen af Vectra A indstillet; efterfølgeren Vectra B kom på markedet en måned senere. Nogle eksemplarer af Vectra A blev dog først indregistreret første gang i starten af 1996.

Frem til Vectra A udgik af produktion i august 1995 kom der stadig ændringer i kombinationsmulighederne mellem karrosseriform og udstyr, hvorved også nogle ret sjældne modeller opstod:
 Som efterfølger for Vectra 2000 blev Vectra GT 16V mellem september 1992 og februar 1994 solgt med den samme 2,0-liters 16V-motor. Vectra GT hhv. GT 16V, som kun fandtes som combi coupé, blev fra august 1993 til februar 1994 også solgt som sedan.
 Vectra Eco med 1,6-litersmotor med 52 kW (71 hk) blev kun solgt i september og oktober 1993.
 Fra september 1993 til februar 1994 fandtes modellen V6 Exclusive.
 I september 1993 udgik 4×4-udstyret, hvorefter kun Vectra GL 2,0 i kunne bestilles med firehjulstræk som ekstraudstyr, indtil også ekstraudstyret firehjulstræk udgik i februar 1994.
 I marts 1994 kom den i ca. 70.000 eksemplarer producerede Vectra CDX på markedet.

Specialmodeller

Vectra 2000 
Vectra 2000 hhv. 2000 4x4 var fra september 1989 til juli 1992 topmodel. Vectra 2000, som kun fandtes som sedan, var forsynet med en 16-ventilet 2,0-litersmotor med 110 kW (150 hk) og blev bygget i ca. 25.000 eksemplarer.

Vectra Turbo 4×4 
Vectra Turbo 4×4 blev fra september 1992 i første omgang kun solgt til det europæiske udland som topmodel. Da Opel havde mange kunder til firehjulstræk i Østrig og Schweiz, blev Vectra i disse lande solgt med firehjulstræk i kombination med den 16-ventilede turbomotor med 150 kW (204 hk). Fra august 1993 blev Vectra Turbo 4×4 også solgt i Tyskland, men blev generelt indstillet i juni 1994. Fra september 1992 til juni 1994 blev der solgt 2.252 Vectra Turbo 4×4, hovedsageligt i Storbritannien, Østrig, Schweiz og Tyskland.

Vectra V6 
Vectra V6 sedan med 2,5-liters V6-motor med 125 kW (170 hk) blev fra et stykke tid efter faceliftet den nye topmodel i Tyskland. Fra marts 1994 fandtes Vectra V6 både som sedan og combi coupé, og da Vectra Turbo 4×4 udgik i midten af 1994 blev den topmodel i stedet.

Vectra Expression 
Vectra Expression med 2,0-litersmotoren med 85 kW (115 hk) var udstyret med det såkaldte "Expression Safe-Tec", og blev kun markedsført i Schweiz.

Modellen havde samme udstyr som basismodellen GL samt førerairbag, ABS, specielle hjulkapsler, el-ruder i fordørene, kabineudstyr i "Expression Safe-Tec"-design, el-opvarmelige og -justerbare sidespejle samt sidespejlshuse lakeret i bilens farve. Karrosseriet var desuden udstyret med røde striber i "Expression Safe-Tec"-design.

Tekniske data

Benzinmotorer

Dieselmotorer

Motorkoder

Sikkerhed 
Det svenske forsikringsselskab Folksam vurderer flere forskellige bilmodeller ud fra oplysninger fra virkelige ulykker, hvorved risikoen for død eller invaliditet i tilfælde af en ulykke måles. I rapporterne Hur säker är bilen? er/var Opel Vectra A klassificeret som følger:
 1999: Mindst 20% bedre end middelbilen
 2001: Som middelbilen
 2003: Som middelbilen
 2005: Som middelbilen
 2007: Som middelbilen
 2009: Som middelbilen
 2011: Dårligere end middelbilen
 2013: Mindst 40% dårligere end middelbilen
 2015: Mindst 40% dårligere end middelbilen

Noter

Litteratur 
 Reparaturanleitung Opel Vectra Sept. 1988 bis 1995. Bucheli Verlag, Zug/Schweiz, 1997.  (på tysk).
 Automobil Revue. Katalog 1991 og 1995 (på tysk og fransk).
 Bil-Revyen 1989. Bonniers Specialmagasiner A/S, 1. februar 1989. .
 Opel Vectra instruktionsbog. Adam Opel AG, november 1989 (på tysk).
 Opel Vectra instruktionsbog. Adam Opel AG, november 1994 (på tysk)

Eksterne henvisninger 

A
Store mellemklassebiler
Forhjulstrukne biler
Biler introduceret i 1988
Biler fra 1980'erne
Biler fra 1990'erne